Kiril Milov – lottatore bulgaro
 Vadim Milov – scacchista svizzero di origine sovietica